Cette page contient les pages d'homonymie de Starship et Star Ship.

Starship est un mot anglais qui signifie vaisseau spatial.

Starship ou Star Ship peut désigner :
 Starship, groupe de musique américain fondé en 1984 ;
 Starship, vaisseau spatial de SpaceX ;
 Starship (Lorca and the Outlaws), film américain sorti en 1984 ;
 Star Ship, jeu vidéo sorti en 1977 ;
 Starships, chanson de la chanteuse américano-trinidadienne Nicki Minaj sortie en 2012.

Voir aussi 
 
 Jefferson Starship, groupe de rock américain des années 1970
 Starship Entertainment, label discographique sud-coréen
 Hôpital Starship, un hôpital public pour enfants situé à Auckland, en Nouvelle-Zélande.